Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Zawistowski – polski historyk, nauczyciel akademicki
 Antoni Zawistowski – rzymskokatolicki duchowny, męczennik 
 Czesław Zawistowski – polski oficer
 Dariusz Zawistowski – polski sędzia
 Leon Zawistowski – polski oficer
 Lucjan Zawistowski – polski prawnik
 Mateusz Zawistowski – polski raper, pseudonim artystyczny Żabson
 Paweł Zawistowski – polski piłkarz
 Tadeusz Zawistowski – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy łomżyński
 Władysław Zawistowski – polski krytyk teatralny i teatrolog
 Władysław Zawistowski – polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, wydawca